Eine Schwerverkehrsabgabe ist eine Abgabe für Fahrzeuge ab einem bestimmten Gewicht.
 Platon (Schwerverkehrsabgabe), Russland
 Schwerverkehrsabgabe (Schweiz)

Siehe auch:
 LKW-Maut in Deutschland